Николай Аркадьевич Андреевский (1852—1880) — , приват-доцент Харьковского университета.

По окончании курса на историко-филологическом факультете Харьковского университета преподавал древние языки в 3-й харьковской гимназии. С 1879 года был приват-доцентом и комментировал Тацита, а в следующем году напечатал магистерскую диссертацию — «Валерий Марциал: Культурно-биографический очерк из эпохи Домициана».

Литература 
 

Преподаватели Харьковского университета